Stockheim è il nome delle seguenti località:
 Stockheim – comune tedesco nel circondario di Kronach (Baviera)
 Stockheim – comune tedesco nel circondario di Rhön-Grabfeld (Baviera)

Pagine correlate 
 Stöckheim